Blackmore ist der Familienname folgender Personen:

 Abigail Blackmore, britische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Amos Blackmore, eigentlicher Name von Junior Wells (1934–1998), US-amerikanischer Musiker
 Clayton Blackmore (* 1964), walisischer Fußballspieler und -trainer
 Elizabeth Blackmore (* 1987), australische Schauspielerin
 Frank Blackmore (1916–2008), britischer Flieger und Verkehrsingenieur
 Ginny Blackmore (* 1986), neuseeländische Sängerin und Songwriterin
 Lars Blackmore, Elektroingenieur und Autor
 Penelope Blackmore (* 1984), australische Sportgymnastin
 Peter Blackmore (1879–1937), englischer Fußballspieler
 Rachael Blackmore (* 1989), irischer weiblicher Jockey
 Richard Blackmore (1654–1729), englischer Dichter
 Richard Doddridge Blackmore (1825–1900), britischer Schriftsteller
 Ritchie Blackmore (* 1945), britischer Gitarrist und Komponist
 Robert J. Blackmore, britischer Fußballspieler und Fußballfunktionär
 Susan Blackmore (* 1951), britische Schriftstellerin

Blackmore steht für:
 Blackmore (Essex), Ort in Großbritannien